Municipio de Bedminster puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bedminster (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Bedminster (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.